Europamästerskapet i basket för damer 1972 spelades i Burgas och Varna, Bulgarien och var den 13:e EM-basketturneringen som avgjordes för damer. Turneringen spelades mellan den 8 och 16 oktober 1972 och totalt deltog tolv lag i turneringen där Sovjetunionen blev Europamästare före hemmanationen Bulgarien och Tjeckoslovakien, det var Sovjetunionens elfte EM-guld.

Kvalificerade länder

  (som arrangör)

Gruppspelet

Spelsystem
De tolv lagen som var med i EM var indelade i två grupper med sex lag i vardera. Alla lagen mötte alla en gång i sin grupp innan de tre bästa lagen i varje grupp gick vidare till spel om platserna ett till sex, medan de tre sämsta spelade om platserna sju till tolv. Lagen tog med sig matchresultaten mot lagen i sin grupp från första gruppspelet och spelade enbart mot de lagen från den andra gruppen i slutspelsrundan. Seger i en match gav två poäng och förlust gav en poäng.

Grupp A

Grupp B

Slutspelsrundan

Matcher om plats 7-12

Matcher om plats 1-6

Slutplaceringar

Se även
 Europamästerskapet i basket för damer

Externa länkar
 Basket-EM 1972 på fiba archive 
 Basket-EM 1972 på fibaeurope.com 
 Basket-EM 1972 på todor66.com 

Internationella baskettävlingar i Bulgarien
1972 i Bulgarien
Sportåret 1972
Sport i Varna
Sport i Burgas
1972